Суперкубок Греції з футболу 2007 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 жовтня 2007 року між чемпіоном Греції «Олімпіакосом» та переможцем кубка Греції «Ларисою».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 
 Відеоогляд матчу

2007
Греція